Afrikanska mästerskapet i fotboll 1962 spelades i Etiopien. Nio lag deltog, bland annat regerande mästarna Egypten från 1957, vilket betydde att man för första gången tvingades tillämpa ett kvalspel. I huvudturneringen deltog fyra lag. Titelförsvararna Förenade Arabrepubliken, och hemmalaget Etiopien, vilka var direktkvalificerade. Etiopien vann turneringen för första gången, i en final som gick till förlängning.

Kvalspel

Första omgången

Andra omgången

Huvudturneringen

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Skytteligan 
  Badawy Abdel Fatah (3 mål)
  Mengistu Worku (3 mål)

Externa länkar 
 RSSSF
 Soccerbot

1962 i Etiopien
1962
Fotboll i Etiopien
Fotbollsåret 1962